Sewan ist eine Stadt in Armenien.

Geografie

Lage 
Sie liegt im Nordwesten des Sewansees und erstreckt sich über 26,75 km². Sie gehört zur Region Gegharkunik und zur Provinz Sevan. Die durchschnittliche Höhe beträgt 1.905 m.

Umliegende Städte 
 Tshambarak (3 km)
 Ltshashen (4 km)
 Varser (4 km)
 Chkalovka (5 km)
 Geghamavan (6 km)
 Tzovagyugh (9 km)
 Tzovazard (8 km)
 Norashen (8 km)
 Tzaghkunq (8 km)

Bevölkerung 
Laut Volkszählung von 2001 hat Sewan 23.134 Einwohner. Gesprochen werden flächendeckend Armenisch und Russisch.

Geschichte 
Das im Stadtgebiet gelegene Kloster Sewanawank besteht seit 874 und wurde von Prinzessin Mariam gegründet. Es war bekannt für das Kopieren von Handschriften. Sewan hat zwei Hauptkirchen, Surp Arakelots (Heilige Apostel) und Surp Astvatsatsin (Heilige Mutter Gottes), die 1950 restauriert wurden.

Die Stadt wurde 1842 von Exil-Russen gegründet, die überwiegend zur jüdischen Glaubensgemeinschaft der Subbotniki gehörten, und nach Prinzessin Helena (), einer Tochter des Zaren Paul I., Yelenovka (auch Jelenowka) benannt. Erst 1935 bekam die Siedlung ihren heutigen Namen.

Verkehr 
Sewan liegt an der Bahnstrecke Jerewan–Sotk, die aber wegen der Auseinandersetzungen in Folge Unabhängigkeit Armeniens lange geschlossen war und heute nur noch sporadisch Betrieb aufweist.

Sport 
 FC Sewan (armenischer Fußballverein)
 Stadion-Sewan (Plätze	500)

Politik 
Bürgermeister war bis 2008–2012 Gevorg Malkhasyan. Er wurde von Rudik Gukhasyan abgelöst, dessen Amtszeit bis 2016 geht.

Klima

Tourismus 
Durch die milden Sommer und schneereichen Winter ist Sewan für die Tourismusbranche interessant.
Die unberührte Natur mit dem Sewansee wurde 1978 Nationalpark und vom Ministerium für Naturschutz verwaltet. Die Tierwelt besteht aus Wolf, Schakal, Fuchs und Marder, Schlangen, Eidechsen, sowie einer reichen Vogelwelt. Zum Schutz des Ökosystems des Sees ist die Fischerei streng reguliert. Nahe der Stadt gibt es größere Vorkommen von Obsidian.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Armenien

Weblinks 

 Reisebericht

Einzelnachweise